

Miejscowości w Polsce
 Koleśniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Mońki 
 Koleśniki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo

Miejscowości na Białorusi
 Koleśniki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie olekszyckim
 Koleśniki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Ciecierki.
 Koleśniki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.
 Koleśniki – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Turkowo.
 Koleśniki  – dawna wieś. Tereny, na których leżała, znajdują się obecnie na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Ozierce.

Miejscowości i gminy na Litwie i na Ukrainie 
 Koleśniki – gmina w rejonie solecznickim okręgu wileńskiego na Litwie
 Koleśniki – wieś w gminie rejonowej Soleczniki, w okręgu wileńskim
 Koleśniki – wieś na Ukrainie